Hawick bezeichnet
 eine Ortschaft im Kandiyohi County, Minnesota, Vereinigte Staaten, siehe Hawick (Minnesota)
 eine Stadt in Schottland, siehe Hawick (Schottland)
 den deutschen Künstler Heinrich Hawick